Municipio de Fayette puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fayette (condado de Livingston, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Fayette (condado de Vigo, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Vigo.
 Municipio de Fayette (condado de Decatur, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Fayette (condado de Linn, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Fayette (condado de Hillsdale, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Hillsdale.
 Municipio de Fayette (condado de Lawrence, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Fayette (condado de Juniata, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Juniata.